Pattini d'argento (Hans Brinker, or the Silver Skates) – romanzo di Mary Mapes Dodge del 1865
Pattini d'argento (Silver Skates) – film del 1943 diretto da Leslie Goodwins
Pattini d'argento (Hans Brinker) – film del 1979 diretto da Robert Scheerer
Pattini d'argento (Serebrjanye kon'ki) – film del 2020 diretto da Michail Lokšin